Khazar steht für:

 Khazar, Angehöriger des Volkes der Chasaren
 FK Khazar Lenkoran, Fußballverein aus Lənkəran, Aserbaidschan, siehe FK Xəzər Lənkəran
 Khazar Universität, Universität in Baku, Aserbaidschan

Khazar ist der Familienname folgender Personen:
 Mirza Khazar (1947–2020), aserbaidschanischer Journalist und Übersetzer

Siehe auch:
 Kazár (Begriffsklärung)
 Kaşar, Schnittkäse